Reichmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Reichmuth (* 1968), Schweizer Journalist und Autor
 Giuseppe Reichmuth (* 1944), Schweizer Kunstmaler und Künstler
 Hermann Reichmuth (1856–1918), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Konstantin Reichmuth (* 1997), österreichischer Schauspieler
 Lena Reichmuth (* 1968), österreichische Schauspielerin mit Schweizer Wurzeln
 Nils Reichmuth (* 2002), Schweizer Fußballspieler
 Othmar Reichmuth (* 1964), Politiker (CVP) des Schweizer Kantons Schwyz
 Pirmin Reichmuth (* 1995), Schweizer Schwinger

 Tobias Reichmuth (* 1978), Schweizer Unternehmer
 Xaver Reichmuth (1931–2013), Schweizer Politiker (CVP)
 Yvonne Reichmuth (* 1986), Schweizer Designerin 

Siehe auch:
 Reichmuth & Co, Schweizer Privatbank